Kompetitivität steht für:
 Wettbewerbsfähigkeit
 die Güte von Approximationsalgorithmen
 die Güte von Online-Algorithmen
 im Finanzwesen die Competitivity-Bedingung 

kompetitiv bezeichnet als Adjektiv:
 Wettbewerb (mehrere Bedeutungen)
 Kompetitive Hemmung, in Biochemie und Pharmakologie eine Enzymhemmung

Siehe auch: